Епи́скоп Алекса́ндр (в миру Алекса́ндр Дми́триевич Семёнов-Тян-Шанский; , Петербург, Российская империя — 16 мая 1979, Париж, Франция) — епископ Константинопольской Православной Церкви, епископ Зилонский, викарий Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе Константинопольского Патриархата.

Участник экуменического движения, много потрудился в деле духовного окормления молодёжи.

Биография 
Родился  в Петербурге в дворянской семье Дмитрия Петровича Семёнова-Тян-Шанского, ученого-статистика (1852—1917), и Евгении Михайловны Заблоцкой-Десятовской (1854—1920), приходился внуком Петру Петровичу Семёнову Тян-Шанскому, знаменитому исследователю Средней Азии. Имел 4 братьев и 2 сестёр.

В 1914 году окончил юридический факультет Петербургского университета. Проявлял интерес к науками и искусству, хорошо рисовал.

В 1916 году окончил офицерские курсы Пажеского корпуса и поступил в лейб-гвардии Егерский полк, участвовал в Первой мировой войне и в гражданской войне в рядах Добровольческой армии. В 1920 году эмигрировал сначала в Финляндию, затем — Германию, а в 1925 году — во Францию.

В 1937 году начал изучать богословие и 23 марта 1941 года митрополитом Евлогием (Георгиевским) в Александро-Невском соборе в Париже рукоположён в сан диакона.

В 1942 году окончил Свято-Сергиевский богословский институт в Париже.

Митрополитом Евлогием 21 мая 1943 года рукоположён во священника. С 1 июня 1943 года — помощник настоятеля Свято-Сергиевской церкви в Коломбеле, а с 11 января 1944 года — законоучитель и настоятель церкви при детском приюте в Веррьере-Ле-Бюиссон.

С 1947 года настоятель церкви при Воскресенской женской обители и приюте в Розе-ан-Бри, а с 14 октября 1955 года — настоятель Покровской церкви в Париже; 17 апреля 1955 года возведён в сан протоиерея; 16 января 1957 года назначен настоятелем Знаменской церкви в Париже в должности которого оставался до своей кончины.

В монашество был пострижен 2 июля 1966 года, а 3 июля возведён в сан архимандрита.

Занимал видное место среди русской эмиграции. Являлся председателем канонической комиссии и духовного суда Западноевропейской русской архиепископии. Часто выступал на страницах эмигрантских изданий, много писал для «Вестника РСХД»; проявлял большой интерес к литературе и искусству, опубликовал ряд проповедей и статей о взаимосвязи христианства и культуры. Являлся духовным руководителем юношеской организации «Витязи» и членом Пажеского объединения.

30 июня 1971 года избран викарием архиепископа Сиракузского Георгия (Тарасова), главы Русской православной архиепископии Западной Европы с титулом епископа Зилонского (ныне Зиле, Турция).

5 сентября 1971 года архиепископом Георгием (Тарасовым) в Александро-Невском соборе в Париже хиротонисан во епископа Зилонского.

По воспоминаниям Ирины Семёновой-Тян-Шанской: «Он был необыкновенным, умным, чистым человеком. <…> Даже став епископом, владыка Александр жил очень скромно. У него были две маленькие комнатки, простая обстановка. Почти до конца жизни он рисовал и даже немного стеснялся этого своего не монашеского увлечения. Картины его остались в нашей семье».

Общавшийся с ним незадолго до смерти Анатолий Краснов-Левитин вспоминал: «Я сижу в его скромной квартирке в Париже, около церкви, и слушаю его чудесную неторопливую речь. Он очень стар, — ему уже под девяносто. Первое впечатление — старец, дряхлый, седовласый, в нём едва теплится жизнь. Но через мгновение это впечатление исчезает. Лицо Владыки озаряется тихим светом. После этой встречи между нами началась переписка. Его лёгкий молодой почерк вызывал у меня восхищение. Его стиль — стиль старого русского интеллигента, теперь безнадежно утерянный, доставлял огромное удовлетворение. Увы! Недолго длилась наша переписка. Последнее письмо в мае 1979 года, а через месяц его не стало».

Скончался 16 мая 1979 года в Париже; 21 мая похоронен в усыпальнице Свято-Успенской церкви на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа.

Труды 
 статьи
 Отец и мать в христианской семье // Вестник РСХД. 1954. — № 31 — С. 18-21
 О детях // Вестник РСХД. 1954. — № 32 — С. 14-17
 Памяти Д. С. Стеллецкого // «Русская мысль». — Париж. — ноябрь 1956
 Слово о хуле на Святого Духа // Вестник РСХД. 1959. — № 54 (III). — С. 33-36
 Итоги чрезвычайного Епархиального Собрания Западно-Европейского Русского Экзархата // Вестник РСХД. — 1960. — № 57. — С. 1-4
 Памяти о. Алексея Буткевича // Вестник РСХД. 1962. — № 1 (64). — С. 61-64
 Искусство в христианском мире (Памяти А. С. Пушкина) // Вестник РСХД. 1962. — № 2 (65). — С. 7-20
 О задачах нашего Экзархата // Вестник РСХД. — 1963. — № 70-71. — С. 2-6
 О значении епархиального совета и соборной жизни церкви // Вестник РСХД. 1963 — № 70-71. — С. 6-11
 Слова и поучения блаженной памяти Митрополита Владимира // Вестник РСХД. 1963. — № 1-2 (68-69)
 Louis Evely — Rencontres avec le Christ // Вестник РСХД. 1963. — № 1-2 (68-69)
 «От них же первый есмь аз» // Вестник РСХД. 1964. — № 1-2 (72-73). — С. 49-52
 Louis Evely. «Notre Père» // Вестник РСХД. 1964. — № 1-2 (72-73). — С. 91-93
 Alexander Schmemann, «For the life of the World» // Вестник РСХД. 1964. — № 3 (74). — С. 58-67
 Путевые впечатления (Венеция 1964) // Вестник РСХД. 1964. — № 3 (74). — С. 74-75
 «Книга Свидетельств» — Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской) // Вестник РСХД. 1965. — № 2 (77). — С. 78-79
 «Встань и ходи» // Вестник РСХД. 1965. — № 3 (78). — С. 5-7
 Митрополит Владимир — Святитель-Молитвенник // Вестник РСХД. 1965. — № 3 (78). — С. 48-50
 Общее собрание членов Р. С. Х. Д. во Франции // Вестник РСХД. 1965. — № 4 (79) — С. 70-71
 Осенний Съезд Р. С. Х. Д. 10—11 ноября 1965 года // Вестник РСХД. 1965. — № 4 (79) — С. 71-73
 Размышления о последних событиях нашей церковной жизни // Вестник РСХД. — Париж. — Нью-Йорк. — 1966. — № 80. — С. 1-4
 Слово перед панихидой в 9-й день после кончины А. А. Ахматовой // Вестник РСХД. — Париж. — Нью-Йорк. — 1966. — № 80. — С. 52-54
 Монах Антоний Савваит // Вестник РСХД. — 1966. — № 80. — С. 71-72
 Слово о чудесном насыщении народа // Вестник РСХД. — 1966. — № 3 (81). — С. 38-40
 Памяти протопресвитера о. Николая Афанасьева // Вестник РСХД. — Париж. — Нью-Йорк. — 1966. — № 82. — С. 59-64
 «La Pensée Orthodoxe» — сборник статей профессоров Богословского Института в Париже // Вестник РСХД. 1967 — № 1 (83). — С. 68-78
 Десятая Ламбетская конференция англиканских епископов (1968 г.) // Вестник РСХД. 1969. — № 1-2 (91-92). — С. 25-42
 Преображение Господне // Вестник РСХД. 1969. — № 3 (93). — С. 5-7
 «Great Lent» by A. Schmemann // Вестник РСХД. 1969. — № 3 (93). — С. 130—134
 Суд истории — суд Божий // Вестник РСХД. 1969. — № 4 (94). — С. 71-78
 Отец Алексей Мечев // Вестник РСХД. 1970. — № 1-2 (95-96). — С. 185—192.
 О некоторых трудностях в жизни римско-католической Церкви // Вестник РСХД. 1971. — № 1 (99). — С. 34-36
 Смерть и воскресение // Вестник РСХД. 1971. — № 2 (100). — С. 34-43
 Призвание Движения (Слово, сказанное на празднике РСХД в декабре 1971 г.) // Вестник РСХД. 1971. — № 3-4 (101—102). — С. 148—152
 Светлой памяти Б. К. Зайцева // Вестник РСХД. 1971. — № 3-4 (101—102). — С. 318—321
 О терпимости в церковной жизни // Вестник РСХД. 1972. — № 4 (106). — С. 98-108
 «Мы грешные и святость» // Вестник РХД. 1975. — № 116 (II-III-IV). — С. 5-7
 Ответ свящ. С. Желудкову // Вестник РХД. 1975. — № 116 (II-III-IV). — С. 40-52
 О книге прот. А. Шмемана о крещении // Вестник РХД. 1976. — № 118. — С. 46-59
 Введение в византийское богословие // Вестник РХД. 1977. — № 1 (120). — С. 60-64
 Духовный мир Д. П. Кончаловского // Вестник РХД. 1978 — № 3 (126). — С. 130
 Успение Пресвятой Богородицы // Вестник РХД. 1979. — № 3 (129). — С. 37-43
 Церковь (из книги «Православный катехизис») // Хрестоматия по мистагогии. Книга 2. Приложения к таинствоводственным темам первой ступени : Введение в таинствоводство (мистагоги́ю). Таинство евхаристии. Экклезиология / сост., авт. предисл. Г. Кочетков. — М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2019. — 488 с. — ISBN 987-5-89100-183-1. — С. 163—174
 О таинстве бракосочетания и монашестве // Хрестоматия по мистагогии: в 4 кн. Книга 3. Приложения к таинствоводственным темам второй ступени: «Дополнительные таинства» : Таинства аскетического покаяния и елео-освящения. Таинства иерархического священства и брака / сост., авт. предисл. свящ. Г. Кочетков. — М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2019. — 160 с. ; 21 см. — ISBN 987-5-89100-184-8

 книги
 Отец Иоанн Кронштадтский. — Нью-Йорк : Издательство имени Чехова, 1955. — 380 с.
 Отец Иоанн Кронштадтский. — Париж : Имка-Пресс, 1990. — 380 с.
 Catéchisme Orthodoxe (Pour adultes). — Paris, 1961. — 152 p. (Православный катехизис)
 Пути Христовы: проповеди и статьи. — Париж : Имка-Пресс, 1969. — 297 с.
 Православный Катехизис. Sinе loco, sinе anno.
 Православный катихизис. — 3-е изд. — Париж : Храм Знамения Божией Матери, 1989. — 175 с.
 Православный катихизис. — М. : Мос. Патриархия, 1990. — 127 с.
 Смерть и воскресение. — Москва: Крутицкое подворье; Изд-во свв. Кирилла и Мефодия; Об-во любителей церк. истории, 2002. — 21 с.

Примечания

Литература 
 Наречение и хиротония епископа Александра // Церковный вестник. 1971. — № 3 (29).
 Ковалевский П. Е. Еп. Александр (Семенов-Тян-Шанский) // Русская мысль. 9 сентября 1971. № 2859.
 Русские писатели эмиграции: Биографические сведения и библиография их книг по богословию, религиозной философии, церковной истории и православной культуре: 1921—1972 / сост. Зернов, Н. М. — Boston: G. K. Hall & Co., 1973.
 Левитин-Краснов А. Э. Пастырь добрый // «Русская мысль». — Париж. — 1979. — № 3261. — С. 13
 Le messager orthodoxe: 1958—1985: Tables des numeros 1 a 100. 1988. — № 102. — P. 81-88.
 
 Нивьер А. Православные священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в Западной и Центральной Европе: 1920—1995: Биографический справочник. — М.; Париж: Русский Путь; YMCA-Press, 2007. — С. 57-58.

Ссылки 
 епископ Александр (Семенов-Тян-Шанский)

Александр
Выпускники юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Епископы Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции
Русские эмигранты первой волны в Финляндии
Русские эмигранты первой волны во Франции
Выпускники Свято-Сергиевского богословского института
Епископы Константинопольской православной церкви